Osoby:
 Cornelis Gerrits Decker – holenderski malarz 
 Pierre de Decker – belgijski polityk 
 Paul Decker – niemiecki architekt
 Georg Decker – niemiecki drukarz
 Karl Decker – niemiecki wojskowy
Miejscowości w USA:
 Decker – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Knox
Gminy w USA:
 Decker (ang. Decker Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Richland
 Decker (ang. Decker Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Knox